Santa Ana ist der Name folgender Municipios:

 Municipio Santa Ana (Oaxaca), Mexiko
 Municipio Santa Ana (Sonora), Mexiko
 Municipio Santa Ana (Anzoátegui), Venezuela
 Santa Ana (Honduras), Municipio in Honduras
 Santa Ana (Kolumbien), Municipio in Kolumbien
 Santa Ana (Cáceres), Municipio in Spanien